French Open 2005 - drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 23 maja – 5 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa. Zwycięzcą zawodów singlowych wśród mężczyzn został Rafael Nadal, dla którego był to pierwszy wygrany turniej tej rangi. Triumfatorką zmagań singlowych u kobiet została Justine Henin. Belgijka wygrała tym samym po raz czwarty imprezę tej kategorii, a drugą w Paryżu. Jonas Björkman i Maks Mirny zostali mistrzami w rozgrywkach deblowych u mężczyzn, natomiast  kobiet najlepszymi zostały Virginia Ruano Pascual oraz Paola Suárez.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2005